

Architettura 
 Palazzo Coronini Cronberg – edificio storico di Gorizia

Persone 
 Michele Coronini Cronberg – nobile italiano
 Tarja Cronberg – politica finlandese
 Walter von Cronberg – Gran Maestro dell'Ordine Teutonico

Altro 
 Parco Coronini Cronberg – area naturale che si trova a Gorizia